Franc Černe je lahko:
 Franc Černe (1822—1902), duhovnik in kanonik v Trstu
 Franc Černe (partizan, Trebelno)
 Franc Černe (partizan, Trebnje)
 Franc Černe - Klemen (1898—1955), revolucionar, sindikalist, partizan in politični delavec
 Franc Černe (1927—2017), veterinar, strok. za reprodukcijo prašičev, univ. prof.
 Franc Černe (teritorialec)

Glej tudi 
 France Černe (1923—2012), ekonomist, univerzitetni profesor